Салль () — французская фамилия. 

Известные носители:
 Салль, Жером (род. 1971) — французский кинорежиссёр и сценарист. 
 Салль, Жорж (1889—1966) — французский историк и теоретик искусства, музейный работник, коллекционер.
 Салль, Мустафа Баяль  (род. 1985) — сенегальский футболист, защитник.